Miejscowości w Rosji
 Zabołotje – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Zabołotje – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Zabołotje – wieś w wołoscie Pożeriewickaja (osiedle wiejskie) rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Zabołotje – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim